Леонид Лукич Михайлёнок (5 февраля 1930 — 15 марта 2011) — советский и российский скульптор-монументалист. Заслуженный художник РСФСР (1978). Лауреат Государственной премии СССР (1969).

Биография 
Родился в д. Пищалово Оршанского р-на БССР. В 1957 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной.

Член Союза художников СССР, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России.

Известные произведения 
 Барельефы на здании Финляндского вокзала (Ленинград, 1960—1963)
 Памятник лётчикам у платфломы Лемболово (Ленинградская область, 1965)
 Легендарная тачанка (Херсонская область, 1967)
 Пулковский рубеж (Ленинградская область, 1967)
 Красная Талка (Иваново, 1975)
 В. И. Ленин с товарищами по сибирской ссылке и революционной борьбе (Красноярск, 1986—1987)

Награды и премии 
 Государственная премия СССР (6 ноября 1969 года) — за участие в создании памятника «Легендарная тачанка» близ Каховки.
 Заслуженный художник РСФСР (22 мая 1978 года).
 Орден Дружбы народов (22 августа 1986 года).
 Орден Почёта (21 апреля 2005 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Литература 
 Кривдина О. А. Ваятель с невских берегов: к 75-летию скульптора Леонида Лукича Михайленка // Юный художник. — 2006. — № 1. — С. 24-25

Скульпторы-монументалисты СССР
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии